Loubat ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Loubat (1799–1866), US-amerikanischer Pferdestraßenbahningenieur, Erfinder und Weinproduzent
 Henri Loubat (1855–1926), französischer Maler
 Joseph Florimond Loubat (1831–1927), US-amerikanischer Philanthrop

Sonstiges:
 Loubat Point, eine nach Joseph Florimond Loubat benannte Landspitze an der Westküste des Grahamlands, Antarktika
 Loubat Prize, ehemaliger US-amerikanischer Wissenschaftspreis